Das arabische Wort al-Dschaza'ir () steht für:

Algerien
die Hauptstadt Algier
die Provinz Algier

Siehe auch:
 Al-Dschazīra